Anniversario – giorno che commemora o celebra la ricorrenza di un avvenimento
 Anniversario – opera teatrale del 1999 del drammaturgo britannico Harold Pinter
 Anniversario – racconto di fantascienza di Isaac Asimov del 1959